Арабы, играющие в шахматы () — картина французского художника Эжена Делакруа, создана в 1847—1848 годах.

История создания и судьба картины 

Согласно Дневнику Делакруа, он работал над этой картиной в июле 1847 года во время пребывания в своем доме в местечке Champrosay, недалеко от Парижа. К этому времени он был признанным и заслуженным мастером, в 1846 году стал кавалером Ордена Почётного легиона, завершал роспись библиотеки Палаты депутатов по официальному правительственному заказу. Сохранился подготовительный рисунок фигуры женщины с сосудом на плече к картине, выполненный на бумаге пером и коричневыми чернилами с размытием. Владельцем рисунка был Филипп Бурти (художественный критик, широко известный в 1850—1870-е годы). Большой почитатель Делакруа, он опубликовал переписку художника в 1878 году. Современные искусствоведы датируют картину более широким временным интервалом — 1847—1848 годами. Она была продана в 1848 году через агентство Лефевра Вейля () за 200 франков.

Делакруа посетил Северную Африку в 1832 году, но поездка имела большое и длительное влияние на его работу. С расстояния пятнадцати лет Делакруа чувствовал, что он был более способен отразить поэтический аспект экзотических предметов, а не отвлекаться на желание достичь абсолютной точности, которую он считал в конечном счете далёкой от истины.

Через год после создания картины она была воспроизведена в виде гравюры, но с некоторыми изменениями. Место действия было перенесено в Иерусалим, а женщина, несущая кувшин, была описана как Ревекка, возвращающаяся от колодца.

Размер картины: 55 на 46 сантиметров (или 55,5 x 46, 56 × 46,6 — по другим данным), а с оригинальной рамой — 80,30 x 71,40 x 10,20 сантиметров. Техника — холст, масло. В настоящее время картина находится в Шотландской национальной галерее, Эдинбург, Inv. Nr. NG 2190.

Художественные особенности 
Картина изображает двух арабов, сидящих на земле за шахматной партией, за их игрой наблюдает женщина, держащая на плече сосуд.

Некоторые картины Делакруа (в их числе и «Арабы, играющие в шахматы») вызывают ассоциации с классическими «пасторалями» и напоминают о жанровых сценах Мурильо, Рубенса, Адриана ван Остаде, Давида Тенирса Младшего. Однако, Делакруа соединяет своих персонажей не через движения и жесты, а через композицию картины. Главный герой при этом отсутствует, передача среды и пространства оказывается приоритетнее, чем иллюстративное изображение конкретного события.

По общему композиционному построению работа Делакруа сопоставляется искусствоведами с картиной Никола Пуссена «Et in Arcadia Ego» (Лувр, Париж). Оживлённо взаимодействующие персонажи противопоставляются женщине, наблюдающей за ними.

В изображении непривычных для европейского взгляда поз арабов искусствоведы видят влияние персидской и индийской миниатюры, которую Делакруа копировал в Национальной библиотеке Франции. Художник сознательно допускает отдельные анатомические «ошибки»: неправильная посадка головы, удлинённые, бескостные руки, неточное согласование частей тела. Фигуры из «Арабов, играющих в шахматы» напоминают древнеегипетские статуэтки, рельефы и росписи. Находясь под впечатлением недавних археологических и научных открытий на Ближнем Востоке, Делакруа подчеркивает преемственность живописи XIX века с культурой древних восточных цивилизаций наряду с античностью.

Искусствоведы отмечают также композиционное сходство картины с работами Рафаэля, которое заключается во включении зрителя в круг изображаемых персонажей. Делакруа превращает в своеобразного наблюдателя отдельно стоящую женщину, предлагая своим зрителям ощутить себя на его месте, воспринять жизнь Востока как нечто близкое.

Факты 
 Картина запечатлена на почтовой марке Никарагуа, выпущенной 8 января 1976 года в серии «История шахмат» (каталог Скотта № 1005, А105).

См. также 
 Шахматы в живописи

Примечания 

Картины 1847 года
Картины 1848 года
Шахматные маты
Шахматы в живописи
Картины Эжена Делакруа
Картины из собраний Национальной галереи Шотландии
Картины в стиле ориентализм